O FA  é o primeiro modelo da Osella da temporada de  da Fórmula 1. Condutor: Eddie Cheever.

Resultados 
(legenda) 

http://b.f1-facts.com/ul/a/1227

Carros de Fórmula 1 da Osella